Katastrofa lotnicza pod Surgutem (22 stycznia 1971)
 Katastrofa lotnicza pod Surgutem (31 stycznia 1971)